Groß Peterwitz ist die deutsche Bezeichnung mehrerer Orte in Polen:

 Pietrowice Wielkie und die gleichnamige Gemeinde im Powiat Raciborski, Woiwodschaft Schlesien
 Piotrkowice, in der Gmina Prusice, Woiwodschaft Niederschlesien
 Piotrowice, in der Gmina Kostomłoty, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch
Peterwitz